Международная годовщина ООН () — официально установленная ООН международная памятная годовщина. Учреждается резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

Годовщины 
 2014 год
20-я годовщина Международного года семьи
 2012 год
60-я годовщина Комиссии ООН по разоружению (11 января)

40-я годовщина вступления в силу Договора по морскому дну (18 мая)

20-я годовщина Декларации ООН о правах коренных народов (18 декабря)

 2011 год
25-я годовщина чернобыльской катастрофы (26 апреля)

50-я годовщина гибели Дага Хаммаршельда (18 сентября)

25-я годовщина Декларации о праве на развитие (4 декабря)

 2010 год
50-я годовщина Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам
 2009 год
20-я годовщина принятия Конвенции о правах ребенка
 2008 год
60-я годовщина операций ООН по поддержанию мира

60-я годовщина принятия Всеобщей декларации прав человека
 2005 год
60-я годовщина Конференции в Сан-Франциско

60-я годовщина Организации Объединенных Наций

60-я годовщина Устава ООН

Примечания

Ссылки 
 Официальная русскоязычная страница «Международные годовщины» на сайте ООН 
 Официальная англоязычная страница «Anniversaries» на сайте ООН 

Международная годовщина ООН
Списки:ООН